

Войново () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.
 Войново () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Кайнарджа.

Населені пункти та їхні частини
 Войново — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Войново — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Войново — село в гміні Карґова Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Войново — село в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Войново — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Войново — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Войново — частина села Бежин у гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки